Lantana (geslacht), plantengeslacht uit de ijzerhardfamilie;
 Lantana (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida;
 Lantana (film), Australische film uit 2001 onder regie van Ray Lawrence.